

Codici 
 XDM – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Drummondville, Québec (Canada)
 xdm – codice ISO 639-3 della lingua edomita

Informatica 
 XDM  – login manager grafico predefinito per X Window System